Broncho Billy's Brother – film del 1913 diretto da Gilbert M. 'Broncho Billy' Anderson
 Broncho Billy's Brother – film del 1915 diretto da Gilbert M. 'Broncho Billy' Anderson